LNER-Klasse A1 steht für
 1922 bis 1924 gebaute und später zur Klasse A3 umgebaute britische Pacific-Lokomotiven, siehe LNER-Klasse A3
 1948 bis 1949 gebaute britische Pacific-Lokomotiven, siehe LNER-Klasse A1 Peppercorn